Llengua lígur: una llengua romànica.
 Lígurs: conjunt de pobles preromànics.
 Antiga llengua lígur: antiga llengua, avui extinta, parlada pels lígurs.
 Eli Lígur, tribú de la plebs el 57 aC 
 Marc Octavi Lígur, tribú de la plebs el 82 aC 
 Luci Octavi Lígur, tribú de la plebs el 82 aC